Early Works – album compilation di Rain del 2005
 Early Works – album di Lorenzo Senni del 2008
 Early Works – album compilation di Taylor Hicks del 2008